Plaats in Indonesië
 Sumberjati (Ambal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sumberjati (Kademangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sumberjati (Tempeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java